Stufe steht für:

 Stufe (Rollenspiel), englisch level, Spielebene bei Online- und Offline-Rollenspielen
 Stufe (Flugzeug), Konstruktionsmerkmal bei Luftfahrzeugen
 Stufe (Heraldik), Wappenschnitt
 Treppenstufe, als Kurzform
 Trittstufe (Fahrzeug), zur Erleichterung des Einstiegs
 Raketenstufe, Bestandteil einer Mehrstufenrakete
 Jahrgangsstufe, in Österreich Schulstufe, Klassen eines Einschulungsjahrgangs

Naturwissenschaft:
 Stufe (Algebra), Anzahl von Quadratzahlen
 Stufe (Geologie), Einheit in der Chronostratigraphie
 Tonstufe, Benennung eines Tones in einer Tonskala
 Stufe, die Zahl der Indizes in einem mathematischen Tensor
 Stufe, freistehende Kristalle, siehe Mineral-Aggregat #Erscheinungsbild
 Evolutionsstufe, siehe Evolution #Abgestufte Ähnlichkeiten

Siehe auch: